Saklıkent, auch Saklı Kent (türkisch etwa „verborgene Stadt“) ist ein türkischer Ortsname und bezeichnet

 einen Touristenort in der Nähe von Tlos, siehe Saklıkent (Tlos),
 ein Skigebiet bei Antalya, siehe Saklıkent (Antalya).